Безру́чко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Безручко Іван Григорович (1922) — український фольклорист.
 Безручко Костянтин Васильович (1942) — фахівець у галузі енергосистем літальних апаратів, доктор технічних наук, професор.
 Безручко Марко Данилович (1883 — 1944) — військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
 Безручко Павло Іванович (1873 — ?) — старшина Армії УНР.
 Безручко (Денисенко) Марія Іванівна — викладач музики, племінниця генерал-хорунжого Армії УНР М. Д. Безручко, дружина етнографа В.С. Денисенко.
 Безручко Надія Іванівна (1940) — бібліотекознавець.
 Безручко Оксана Львівна (1927, Ужгород) — український мистецтвознавець і педагог, доктор мистецтвознавства (1972).
 Безручко Олександр Вікторович — український кінорежисер, журналіст.

Українські прізвища